Drie schepen van Greenpeace:
Rainbow Warrior (schip, 1955), werd tot zinken gebracht in de haven van Auckland
Rainbow Warrior II, een driemastschoener
Rainbow Warrior III, vlaggenschip van Greenpeace sinds 2011
Rainbow Warrior, een muziekstuk van de Nederlandse componist Kees Vlak
Rainbow Warrior (computerspel), een computerspel van het genre actiespel